Данијел Ворд (; Врексхем, 22. јуна 1993) велшки је фудбалски голман који тренутно наступа за Лестер Сити и репрезентацију Велса.

Репрезентативна статистика

Трофеји, награде и признања

Екипно 
Лестер Сити
 ФА комјунити шилд : 2021.
 ФА куп : 2020/21.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1993.
Велшки фудбалери
Фудбалери Ливерпула
Фудбалери Абердина
Фудбалери Лестер Ситија
Фудбалери Премијер лиге
Фудбалери на Европском првенству 2016.
Фудбалери на Европском првенству 2020.
Фудбалери на Светском првенству 2022.
Фудбалски голмани